Seznam polkov z zaporedno številko 166.

Seznam 
 Pehotni
 166. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 166. strelski polk (ZSSR)
 166. polkovna bojna skupina
 166. pehotni polk (Wehrmacht)
 166. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 166. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 166. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 166. havbični artilerijski polk (ZSSR)

Glej tudi